Häni ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Häni (* 1966), Schweizer Unternehmer
 Gaston Häni (* 1951), Schweizer Schauspieler und Clowndarsteller

Siehe auch:
 Hänni
 Hänny
 Häny